Lifestyle bezeichnet:
 die Art und Weise der Lebensführung, siehe Lebensstil
 einen Fernsehsender, siehe Lifestyle (Fernsehsender)
 ein Gesellschaftsspiel, siehe Lifestyle (Spiel)
 eine Fernsehsendung von TeleZüri, siehe Lifestyle (TeleZüri)
 eine Kategorisierung